Каменка — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области. Входит в состав Ковровского сельского поселения.

География 
Посёлок Каменка располагается в 5 км к юго-западу от районного центра, города Зеленоградска, в 2 км от побережья Балтийского моря, в 17 км по прямой к северу от северных границ застройки областного центра, города Калининграда.

История 
Населённый пункт относится к исторической области древней Пруссии именем Самбия.

По итогам Второй Мировой войны передан в состав СССР вкупе со всей северной частью Восточной Пруссии. В 1946 году Михелау был переименован в поселок Каменку.

Население

Примечания 

Населённые пункты Зеленоградского района